«Цыган» — художественный четырёхсерийный фильм, снятый советским режиссёром Александром Бланком по мотивам одноимённого романа Анатолия Калинина.

Сюжет 
Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной немецкими танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребёнка, она берёт его домой и растит как собственного сына. Проходит 16 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоёвывает симпатии приёмного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец её цыганёнка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен.

В ролях 
 Михай Волонтир — Будулай Романов
 Клара Лучко — Клавдия Петровна Пухлякова
 Алексей Никульников — Ваня, сын Будулая и Клавдии
 Нина Русланова — Катька-Аэропорт
 Майя Булгакова — Лущилиха
 Леонид Неведомский — Тимофей Ильич
 Матлюба Алимова — Настя
 Василий Руснак — Вася
 Иван Рыжов — директор конезавода генерал Пётр Максимович Стрепетов 
 Ольга Жулина — Нюра, дочь Клавдии
 Соня Тимофеева — Шелоро
 Рудик Овсепян — Егор Романов
 Михаил Долгинин — Мишка Солдатов
 Михаил Матвеев — Шелухин
 Владимир Заманский — Привалов
 Евгений Буренков — начальник училища Андрей Николаевич
 Светлана Коновалова — Клавдия Андреевна Привалова
 Стасис Петронайтис — Ожогин
 Юрий Шерстнёв — главарь банды
 Олег Хабалов — усатый цыган
 Константин Бутаев — цыганский бандит
 Геворг Абазян
 Думитру Карачобану — директор совхоза
 Мария Капнист — старая цыганка
 Валерий Майоров — Игорь
 Сергей Приселков — старшина Поликарп Тарасович Пилипчук (Карпуша)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Александр Бланк
 Авторы сценария: Наталья Калинина, Александр Бланк, Радий Кушнерович
 Оператор-постановщик: Николай Васильков
 Художник-постановщик: Анатолий Наумов
 Композитор: Валерий Зубков
 Звукорежиссёры: Эдуард Гончаренко, Эммануил Сегал
 Костюмы: Татьяна Тарова
 Монтаж: Татьяна Рымарева
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Сергей Скрипка

На главную музыкальную тему фильма Александром Лепейко (Поручик) были написаны стихи, в результате получилась песня «Моя дорога», которая стала известна в исполнении Константина Крымского, а также в исполнении самого Александра Поручика. На данную музыку также существуют и другие стихи, написанные для женского исполнения (исполняла Лариса Долина).

Примечания

Ссылки 
 Рецензия сайта «Наш фильм.ru»
  на официальном канале Одесской киностудии

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1979 года
Телесериалы Одесской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений Анатолия Калинина
Фильмы о цыганах